Joachim Streich, allenatore di calcio tedesco
 Rita Streich, soprano tedesco
 23116 Streich, asteroide

Altri progetti